Picturesque Matchstickable Messages from the Status Quo — дебютный студийный альбом британской рок-группы Status Quo, выпущенный в 1968 году.

История 
До выпуска альбома группа выпустила три сингла.
Первым синглом должна была стать «Gentleman Joe’s Sidewalk Café» с «Pictures of Matchstick Men» с композицией в качестве би-сайда. Однако, как рассказал Росси в одном из интервью, в последний момент треки было решено поменять местами. Сингл достиг седьмого места в британском чарте, а также является самым успешным для группы в США, где занял 12 место.
Второй сингл, «», в чартах провалился. А третий, «Ice in the Sun», занял 8 место в Великобритании и 29 в Канаде.
Изначально планировалось выпустить и четвёртый сингл, «Technicolour Dreams», однако группа решила отказаться от него в пользу выпуска внеальбомного сингла «» в начале 1969 года.

Сам альбом был выпущен 27 сентября 1968 года. Пластинка получила хорошие отзывы в прессе и неплохо продавалась, однако в чарты не попала.
В 2003 году, в честь 35-летия выпуска, альбом был перевыпущен лейблом Castle Music.

Список композиций

Издание 2009 Deluxe edition

Участники записи 
 Фрэнсис Росси — вокал, соло-гитара
 Рик Парфитт — ритм-гитара, вокал
 Алан Ланкастер — бас-гитара, вокал
 Джон Коглан — ударные
 Рой Лайнс — орган, вокал

Примечания

Литература 
 

Дебютные альбомы 1968 года
Альбомы психоделического рока
Альбомы Status Quo
Альбомы на английском языке
Альбомы Pye Records